Gavi (Piëmont), gemeente in de Italiaanse provincie Alessandria, regio Piëmont.
 Gavi (eiland), eiland in de Pontijnse Archipel, provincie Latina, regio Lazio.
 Gavi, the Vaccine Alliance, een internationaal partnership voor vaccinatie
Gavi (voetballer) voetballer voor FC Barcelona.